Pachyrhinosaurus foi um gênero de dinossauro Ceratopsideo que viveu no fim do período Cretáceo. Seus primeiros exemplares da especie P. canadensis foram descoberto em Alberta por Charles M. Sternberg em 1946 e foi nomeado em 1950.

O Pachyrhinosaurus viveu na América do Norte e seus fósseis foram encontrados no Alasca e em Alberta, no Canadá. O Pachyrhinosaurus era um centrossauríneo no mínimo incomum, já que não possuía chifres, mas sim uma grande saliência óssea na parte de cima do nariz, usada com os mesmos fins que os chifres nos demais dinossauros de sua família, ou seja, disputas pelas fêmeas e pelo controle do bando.

Deviam existir grandes manadas de Pachyrhinosaurus vagando pela América do Norte no fim do Cretáceo. Acredita-se também que esses dinossauros migravam de acordo com as estações do ano.

Descrição
A maior espécie de Pachyrhinosaurus tinha 8 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas. Eles eram animais herbívoros e possuíam dentes fortes para ajudá-los a mastigar plantas duras e fibrosas do ambiente onde viveu.

O Pachyrhinosaurus em vez de chifres, tinham crânios que exibiam grandes saliências achatadas; uma grande saliência sobre o seu nariz e uma menor sobre os olhos. Um par proeminente de chifres que foram gerados pelo folho e se estendeu para cima. O crânio do animal também carregava vários chifres ou ornamentos menores que variavam entre os indivíduos e entre as espécies. No P. canadensis e P. perotorum, as saliências sobre o nariz e os olhos quase cresceram juntas e eram separadas apenas por uma ranhura estreita. Ja no P. lakustai, os dois chefes estavam separados por uma grande lacuna. Também no P. canadensis e P. lakustai, o folho apresentava dois chifres adicionais pequenos, que eram curvos e pontiagudos para trás. Estes não estavam presentes no P. perotorum, e é certo que alguns espécimes de P. lakustai também não os possuem, o que pode indicar que a presença desses chifres poderiam variar com a idade ou sexo do indivíduo.

Descoberta e Espécies
 Pachyrhinosaurus canadensis foi descrito por Charles Mortram Sternberg em 1950 usando o holótipo de crânio como base que incluía o interior do crânio, mas não tinha mandíbula inferior direita e o "bico". Esses crânios foram achados em 1945 e 1946 na Formação Horseshoe Canyon em Alberta no Canadá.

Vários outros espécimes e fosseis foram retirados conforme o tempo, ate que em 2008 uma monografia foi feita descrevendo um Pachyrhinosaurus de Pipestone Creek, escrito por Philip J. Currie, Wann Langston Jr. e Darren Tanke, que foi classificado como a segunda espécie de Pachyrhinosaurus, nomeada de Pachyrhinosaurus lakustai.

Além disso, em 2013, Fiorillo et al. descreveu um novo espécime com um osso nasal incompleto que foi atributo a espécie Pachyrhinosaurus perotorum na pedreira Kikak-Tegoseak no Rio Colville, no Alasca. Nomeada em homenagem ao bilionário e benfeitor do petróleo do Texas, Ross Perot.

Classificação
O cladograma abaixo mostra a posição filogenética das espécies de Paquirrinossauros de acordo com Chiba et al em 2017:

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1950
Centrosaurinae